Santa Luzia är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Minas Gerais, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Santa Luzia:

 Santa Luzia

Källor 

Indelningar i Minas Gerais